Utilitario puede referirse a:
 Lo relativo a la utilidad, que a su vez puede referirse tanto a:
 lo útil como al
 beneficio económico
 Un vehículo utilitario: un coche modesto y de poco consumo.
 Vehículo deportivo utilitario: automóvil que combina elementos de automóviles todoterreno y de automóviles de turismo.
 Cupé utilitario
También, como identificador de un vehículo automotor de carga:
 Camión, vehículo pesado de carga. Puede ser de transporte o para trabajos industriales.
 Camioneta, vehículo de carga menor al camión. Puede ser para cargas livianas o pesadas.
 Furgoneta, vehículo mediano de carga cerrado, especializado para transporte.
 A veces se emplea de forma impropia como equivalente a utilitarista, o sea, relativo al Utilitarismo, una corriente filosófica.